Сууремийза (Suuremõisa) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Сууремийза — село у волості Мугу повіту Сааремаа.
 Сууремийза — село у волості Вормсі повіту Ляенемаа.
 Сууремийза — село у волості Пюгалепа повіту Гійумаа.
 Миза Хійу-Сууремийза (ест. Hiiu-Suuremõisa mõis, нім. Dagö-Grossenhof) - миза, вперше згадується в 1519 р. як орденська.